Djésertéti est un prénom égyptien.

Il a été porté comme nom de Nebty par le roi Sekhemkhet (, Ancien Empire)

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité